FLH steht für:
 Freireligiöse Landesgemeinschaft Hessen, siehe Humanistische Gemeinschaft Hessen
 Flugplatz Flotta (IATA-Code), Flugplatz auf Flotta, Orkneys, Schottland
 Fédération Luxembourgeoise de Handball F.L.H. Asbl

flh steht für:
 Foau (ISO-639-3-Code), Papuasprache auf Papua-Neuguinea

Abkürzung